

Géographie 
 Argentin : gentilé des habitants de l'Argentine.

Patronymie 
 Christian Argentin (1893-1955), acteur français surnommé Argentin ;
 Moreno Argentin (1960-), cycliste italien ;
 Raymond Argentin (1924-2022), céiste français.

Voir aussi 
 Argent